Господи, помилуй ны! () — старейший сохранившийся в записи образец чешской музыки (относят ко второй половине X или первой половине XI века). Текст паралитургического гимна представляет собой чешскую парафразу Kyrie eleison. Форма строфическая (восемь нерифмованных строк). Текст явно восходит к наследию миссии свв. Кирилла и Мефодия, окончательный же вариант сложился в эпоху, когда старославянский язык в Чехии вытеснялся латинским и заимствовал элементы чешской речи. Авторство приписывается св. Войтеху (Адальберту Пражскому). Хотя прямых доказательств нет, версия вполне правдоподобна: известно, что св. Войтех сочинял музыку, а во время пребывания в Польше написал гимн «Богородица» (, ), ставший боевой песнью поляков, а затем и Речи Посполитой. Хорал «Господи, помилуй ны» впервые упоминается в 1055 г. как исполнявшийся при выборах Спытигнева II чешским князем. Старейшая сохранившаяся запись песни — в хронике монаха бревновского монастыря Яна из Голешова, 1397 г. Хорал звучал не только в церкви: его часто пели при торжественных событиях или как боевую песнь. Император Карл IV включил его в чин коронации, пели его и в Вифлеемской часовне при магистре Яне Гусе. Наряду со Святовацлавским хоралом являлся одним из первых чешских гимнов. Поется и поныне, обычно после церковных служб, с незначительно изменённым текстом.

Текст

Примечания 

Литература на чешском языке
Песни на чешском языке
Христианское богослужение
Хоралы
Музыка XI века